Duvall (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington 
 Clea DuVall (Los Angeles, Califòrnia, 1977), actriu estatunidenca de cinema i televisió 
 Robert Duvall (San Diego, Califòrnia, 1931), actor i director